El término caucásico puede hacer referencia:

a lo relativo a la región del Cáucaso;
a lo relativo a los pueblos del Cáucaso;
a blanco (persona), uno de los grupos humanos;
a las lenguas caucásicas;
a caucasoide, un término usado en clasificaciones raciales.